Glina se poate referi la:

 Glina, un oraș din Croația;
 Glina, localitate din județul Ilfov, România, reședința comunei cu același nume;
 Râul Glina din Croația și Bosnia-Herțegovina;
 Glina, companie producătoare de preparate și conserve din carne din România;
 Stația de epurare de la Glina, stațe pentru epurarea apelor uzate din București.